Русско-персидская война:

 Русско-персидский конфликт (1651—1653) — вооружённый конфликт на Северном Кавказе, связанный с устремлениями Персии укрепиться в регионе.
 Персидский поход (1722—1723) — поход русских армии и флота в Закавказье и Дагестан, принадлежавшие Персии, первый из серии русско-персидских конфликтов.
 Русско-персидская война (1796) — ответ Российской империи на захват Персией Тбилиси.
 Русско-персидская война (1804—1813) — ответ Персии на присоединение Восточной Грузии к России.
 Русско-персидская война (1826—1828) — попытка Ирана вернуть утраченные по Гюлистанскому договору территории в Закавказье.

См. также 
 Российская интервенция в Персию (1909—1911) — военное вмешательство Российской империи во время гражданской войны в Персии с целью защиты русских подданных, проживающих в Персии, и русской торговли с Персией.
 Иранская операция (1941) — совместная англо-советская операция Второй мировой войны по оккупации Ирана под кодовым наименованием «Операция „Самообладание“» ().
 Русско-персидские войны

Русско-персидские войны